Kjærholm ist der Familienname folgender Personen:

 Hanne Kjærholm (1930–2009), dänische Architektin
 Poul Kjærholm (1929–1980), dänischer Möbeldesigner